Единая молодёжная лига ВТБ — баскетбольный турнир молодёжных команд, созданный в 2013 году под эгидой Единой лиги ВТБ.

Формат 
В турнире принимают участие 12 команд, которые играют в 4 круга — спаренные матчи дома и на выезде. 8 лучших команд по итогам регулярного сезона выходят в «Финал восьми». Возраст игроков, выступающих в молодёжной Лиге, не должен быть менее 15 лет и не старше 21 года на дату первого матча.

Участники лиги

Победители и призёры

Достижения клубов

Награды

Самый ценный игрок регулярного сезона

Самый ценный игрок «Финала восьми»

Тренер года

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Единая лига ВТБ
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2013 года